Friedrich von Hausen er navnet på flere personer:

 Frederik af Hausen (ca. 1150–1190), tysk trubadur
 Friedrich von Hausen (biskop) (død 1274), biskop af Kulm
 Friedrich Wilhelm Heinrich von Hausen (1739–1818), kongelig preussisk generalløjtnant